

Film
The Mediator – film del 1916 diretto da Otis Turner
The Mediator – cortometraggio del 1994 diretto da Saul Pincus
The Mediator – cortometraggio del 2014 diretto da Ralf Crawford

Letteratura 
 The Mediator – serie di romanzi di Meg Cabot